Галес — персонаж античной мифологии.
 Галес — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 (5028) Галес — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.